Aardrijkskunde
Broekhoven (Bergeijk), gehucht in de Nederlandse gemeente Bergeijk
Broekhoven (Meerssen), buurtschap in de Nederlandse gemeente Meerssen
Broekhoven (Tilburg), wijk in de Nederlandse stad Tilburg
Put van Broekhoven, oppervlaktewater nabij Nieuwerbrug in de Nederlandse provincie Zuid-Holland

Personen met de achternaam van/Van Broekhoven
Karel van Broekhoven, Nederlands politicus
Marq van Broekhoven, Nederlands striptekenaar
Norbert Van Broekhoven, Belgisch ondernemer en bestuurder

Sport
KS Broekhoven, Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Tilburgse wijk Broekhoven

Zie ook 
Broeckhoven (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam